Gualberto Mojica (Santa Cruz de la Sierra, 7 de outubro de 1984) é um jogador boliviano de futebol.

Carreira 
Gualberto Mojica se profissionalizou no Jorge Wilstermann.

Seleção 
Gualberto Mojica integrou a Seleção Boliviana de Futebol na Copa América de 2007.

Ligações externas
 National-football-teams.com

Futebolistas da Bolívia
Futebolistas do Club Deportivo Jorge Wilstermann
Futebolistas do Club Social, Cultural y Deportivo Blooming
Futebolistas do CFR Cluj
Futebolistas do Futebol Clube Paços de Ferreira
Futebolistas do Club Deportivo Oriente Petrolero
Futebolistas do Chongqing Lifan Football Club
Jogadores da Seleção Boliviana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2007